Arduino Colasanti (1877-1935) – storico dell'arte italiano
Arnaldo Colasanti (1957) – critico letterario e conduttore televisivo italiano
Donatella Colasanti (1958-2005) – vittima del massacro del Circeo
Fabio Massimo Colasanti (1966) – musicista e produttore discografico italiano
Maurizio Colasanti (1966) – direttore d'orchestra italiano
Silvia Colasanti (1975) – compositrice italiana
Veniero Colasanti (1910-1996) – scenografo e costumista italiano